Bunium ligusticifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Vincenzo de Cesati och Pierre Edmond Boissier. Bunium ligusticifolium ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
ligusticifolium